L'Alghero liquoroso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento
odore: intenso, complesso, etereo
sapore: dolce pieno, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Liquoroso